Щебжешин:

 Щебжешин — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Замойский повят.
 Щебжешин — гмина (волость) в Польше, входит в Замойский повят, Люблинское воеводство.